Confronto – mezzo di prova utilizzabile sia nel processo civile che in quello penale
 Confronto – disciplina nell'ordinamento civile italiano
 Confronto – disciplina nell'ordinamento penale italiano